Arona (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Novara
Arona (Pennsylvania), een plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania
Arona (Tenerife), een gemeente in de Spaanse provincie Santa Cruz de Tenerife
Arona (radio), een lokale radio in Oost-Vlaanderen (België)
Arona (Letland), een plaats in Letland
Arona (Papoea-Nieuw-Guinea), plaats in Papoea-Nieuw-Guinea